Ауль

 Топоним
 Ауль — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Фамилия
 Ауль, Юхан Михкелевич (1897—1994) — эстонский и советский антрополог, зоолог, евгеник, педагог.